Фицкла́ренс () — фамилия. Известные носители:
 Фицкларенс, Августа (по мужьям Кеннеди-Эрскин и Гордон; 1803—1865) — дочь герцога Кларенса (будущего короля Великобритании Вильгельма IV) и актрисы Дороти Джордан.
 Фицкларенс, Амелия (по мужу Кэри; 1807—1858) — дочь герцога Кларенса (будущего короля Великобритании Вильгельма IV) и актрисы Дороти Джордан.
 Фицкларенс, Вильгельмина (урожд. Кеннеди-Эрскин; 1830—1906) — британская аристократка и писательница.
  (1859—1902) — 3-й граф Мюнстер.
  (1906—1975) — 5-й граф Мюнстер.
 Фицкларенс, Джордж (1794—1842) — сын герцога Кларенса (будущего короля Великобритании Вильгельма IV) и актрисы Дороти Джордан, 1-й граф Мюнстер.
  (1862—1928) — 4-й граф Мюнстер.
 Фицкларенс, София (по мужу Сидни; 1795—1837) — дочь герцога Кларенса (будущего короля Вильгельма IV) и актрисы Дороти Джордан.
  (1824—1901) — 2-й граф Мюнстер.
  (1926—2000) — 7-й граф Мюнстер.